Лінкевич Віра Романівна (біл. Вера Раманаўна Лінкевіч) (6 липня 1924, Юркевичі, Житковицький район, Гомельська область) — білоруський акушер-гінеколог.
 Лінкевіч Олександр Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лінкевич Юрій Геннадійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.